KH (Kh, kh) может означать:

 Kingdom Hearts — серию компьютерных игр, разработанной совместно Square Enix и The Walt Disney Company.
 KH — гидрид калия, неорганическое соединение.
 .kh — национальный домен верхнего уровня для Камбоджи.
 KH 15D — двойная звезда в созвездии Единорога.
 KH.50 — экспериментальный чехословацкий лёгкий танк.
 KH.70 — экспериментальный чехословацкий колёсно-гусеничный лёгкий танк.
 KH-11 — тип разведывательных спутников.
 KH-13 — неофициальное обозначение которое относится к нескольким американским программам разработки разведывательных спутников.
 KH-5— серия американских разведывательных спутников для картографирования и оптической разведки.
 KH-6 — неудачная попытка США создать разведывательный спутник с высоким разрешением до 1,8 метра.
 KH-8 — серия американских разведывательных спутников детальной оптической фоторазведки.
 KH-9 Hexagon — серия фотографических спутников видовой разведки.